Corrigan (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Joe Corrigan (1948), Engels voetballer
 Kevin Corrigan (1969), Amerikaans acteur
 Mairead Corrigan (1944), Noord-Iers vredesactivist